Les foramens ethmoïdaux sont deux foramens de l'os ethmoïde :

 le foramen ethmoïdal antérieur
 le foramen ethmoïdal postérieur